Средиземноморский флот может иметь значения:

 Средиземноморский флот Великобритании
 Средиземноморский флот Франции
 Средиземноморская эскадра (США) (Шестой флот ВМС США)

См. также 
 5-я Средиземноморская эскадра кораблей ВМФ СССР 
 Оперативное соединение ВМФ России на Средиземном море